Pavel Suchánek je jméno více osobností:

 Pavel Suchánek (politik), Ing. (* 1952 Brno) – český politik za ODS
 Pavel Suchánek (historik umění), Doc. PhDr., Ph.D. (* 1975) – historik umění z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specialista na dějiny kultury a umění 18. století ve střední Evropě
 Pavel Suchánek (dietolog), RNDr. (* 1972) – nutriční specialista, odborník na sportovní výživu, dietolog a obezitolog